Аршад  — фамилия. Известные носители:
 Аршад, Джозеф (род. 1964) — пакистанский религиозный деятель, католический прелат, епископ Фейсалабада.
 Аршад, Хуссейн (род. 1967) — пакистанский боксёр.